«Ночь Демона» () — британский фильм ужасов режиссёра Жака Турнёра, вышедший на экраны в 1957 году. Является экранизацией рассказа М. Р. Джеймса «Casting the Runes» (с элементами рассказа «A School Story»).

Сюжет 
Сюжет вращается вокруг американского психолога, исследующего сатанинский культ, подозреваемого в нескольких убийствах. В деле замешан черный маг Джулиан Карсуэлл (прообразом которого был известный оккультист Алистер Кроули).

В ролях 
 Дана Эндрюс — доктор Джон Холден
 Найл Макгиннис — доктор Джулиан Карсуэлл
 Афин Сейлер — миссис Карсуэлл
 Лиам Редмонд — профессор Марк О’Брайен
 Питер Эллиотт — профессор Кумар
 Морис Денхам — профессор Харрингтон
 Тереза Харрис — Реджинальд Беквит
 Дарби Джонс — г-н Мик
 Брайан Уайлд — Рэнд Хобарт
 Чарльз Ллойд Пак — химик
 Эван Робертс — Ллойд Уильямсон

Производство 
Производство фильма было бурным из-за художественных разногласий между продюсером Хэлом Честером с одной стороны и Турнером и писателем Чарльзом Беннетом, с другой. Хотя первоначально планировалось не показывать демона, продюсер самостоятельно вмонтировал в фильм отснятые кадры с чучелом монстра, несмотря на возражения писателя, режиссера и ведущего актера Даны Эндрюса. Чтобы ускорить темп, в США фильм был урезан до 83 минут (и переименован в Curse of the Demon), где демонстрировался в качестве второй картины в двойных киносеансах вместе с фильмами «Настоящей историей Линн Стюарт» и «Месть Франкенштейна» (1958).

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы ужасов 1957 года
Фильмы о демонах
Фильмы Жака Турнёра
Фильмы Великобритании 1957 года
Фильмы на английском языке
Экранизации рассказов
Фильмы о гипнозе
Мистические фильмы 1950-х годов